Меси́я () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Орденес. Занимает площадь 107,70 км². Население — 2918 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 54 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Ла-Коруньи